«Уольките Сити» (Wolkite City F.C.) — футбольный клуб из Уольките, играющий в Премьер-лиге Эфиопии. Клуб является одним из самых популярных среди фанатов клубов Эфиопии.

История 
Клуб основан в 2010 году в Уольките по инициативе администрации города для участия во втором дивизионе Эфиопии по футболу. Также на базе клуба расположены баскетбольная и молодёжная футбольная команды. Балансируя в середине таблицы каждый сезон с момента создания, в 2019 году заняв первое место в своей группе поднимается в Премьер лигу Эфиопии. В сентябре того же года было подписано спонсорское сотрудничество с сингапурским производителем одежды Mafro Sports.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Руководство 
  Паулос Гетачеу — президент
  Абебо Соломон — вице президент

Тренерский состав 
  Дегареге Игзау — тренер
  Абдулали Тессема — помощник тренера
  Белете Ведахо — тренер вратарей
  Мохаммед Сид — врач команды

Достижения 
 Второй дивизион (группа B)
 Чемпион: 2019

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии